Brody Małe peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Brody Małe, village de la voïvodie de Lublin
 Brody Małe, village de la voïvodie de Mazovie